Drain een plaats in Amerika (Oregon)
 Drain - een plaats in Frankrijk
 Drain - een heavymetalband uit Zweden
 Ventrikeldrain - een geneeskundig hulpmiddel om vocht of bloed te vervoeren
 Drain - een van de drie gates in een veldeffecttransistor